Архиепархия Дамаска () — архиепархия Маронитской католической церкви с центром в городе Дамаск, Сирия.

История 
Маронитская архиепархия Дамаска была основана в 1527 году. Архиепископ Дамаска участвовал в Синоде Горного Ливана в 1736 году.

Ординарии архиепархии 
 Георгий (упоминается в 1562 году);
 Sergio Risio (во время правления Павла V);
 Саркис аль-Джамри (упоминается в 1661 году);
 Семан Аввад (27.01.1716 — 16.03.1743) — выбран антиохийским патриархом;
 Арсений Абдул-Ахад (упоминается в 1774 году);
 Юсеф Тйан (6.08.1786 — 1788) — выбран антиохийским патриархом;
 Германос эль-Хазен (1795—1805);
 Стефан Хазен (1809—1823);
 Юсеф эль-Хазен (6.04.1830 — 19.01.1846) — выбран антиохийским патриархом;
 Стефан Хазен (2.04.1848 — 1871);
 Номаталла Дахдах (11.02.1872 — ?);
 Павел Масад (12.06.1892 — март 1919);
 Бишира Ричард Хемали (9.05.1920 — 24.12.1927);
 Иоанн эль-Хаге (29.04.1928 — 30.11.1955);
 Антоний Хамид Мурани (5.06.1989 — 10.03.1999);
 Раймонд Эйд (5.06.1999 — 2006);
 Самир Насар (4.10.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Восточнокатолические епархии Сирии
Дамаск
Религия в Дамаске